Die 17. Etappe der Tour de France 2009 am 22. Juli führte nördlich von Albertville im Département Haute-Savoie über 169,5 km von Bourg-Saint-Maurice nach Le Grand-Bornand. Sie wurde mit den zwei Zwischensprints und der einen Bergwertung der 2. und vier Anstiegen der 1. Kategorie als die Königsetappe dieser Tour eingeschätzt. Nach drei Anstiegen wurde in diesem Jahr der Col de la Colombière (1.613 m) aus dem Arvetal heraus über den Col de Romme (1.297 m bei Cluses) zum Abschluss angegangen.

Aufgaben 
 3 José Angel Gomez – (DNF)
 83 Cyril Dessel – (DNF)
 199 Kenny van Hummel – Während der Etappe (Sturzverletzungen)

Punktewertung 
 1. Zwischensprint in Praz-sur-Arly (Kilometer 75,5) (1020 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Thor Hushovd || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Sylvain Chavanel || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Christophe Kern || 2 Pkt.
|}

 2. Zwischensprint in Cluses (Kilometer 126) (502 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Thor Hushovd || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Christophe Kern || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Thomas Voeckler || 2 Pkt.
|}

 Ziel in Le Grand-Bornand (Kilometer 169,5) (948 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Fränk Schleck || 20 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Alberto Contador || 17 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Andy Schleck || 15 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Vincenzo Nibali || 13 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Lance Armstrong || 12 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Andreas Klöden || 10 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Bradley Wiggins || 9 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Achter || style="text-align: left;" |  Christophe Moreau || 8 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Neunter || style="text-align: left;" |  Christian Vande Velde || 7 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zehnter || style="text-align: left;" |  Rémi Pauriol || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 11. || style="text-align: left;" |  Christophe Le Mével || 5 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 12. || style="text-align: left;" |  Maxime Monfort || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 13. || style="text-align: left;" |  Roman Kreuziger || 3 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 14. || style="text-align: left;" |  Rinaldo Nocentini || 2 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 15. || style="text-align: left;" |  Wladimir Karpez || 1 Pkt.
|}

Bergwertungen 
 Cormet de Roselend, Kategorie 1 (Kilometer 18) (1968 m ü. NN; 18,1 km à 5,7 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 15 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Sandy Casar || 13 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Sylvain Chavanel || 11 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  José Luis Arrieta || 9 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Christophe Kern || 8 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Jurgen Van Den Broeck || 7 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  David Zabriskie || 6 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Achter || style="text-align: left;" |  Denis Menschow || 5 Pkt.
|}

 Col des Saisies, Kategorie 1 (Kilometer 56) (1650 m ü. NN; 15,1 km à 6 % –  )
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Thor Hushovd || 15 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 13 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Christophe Kern || 11 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 9 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Amets Txurruka || 8 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Denis Menschow || 7 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Jurgen Van Den Broeck || 6 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Achter || style="text-align: left;" |  Carlos Barredo || 5 Pkt.
|}

 Côte d'Araches, Kategorie 2 (Kilometer 111,5) (964 m ü. NN; 6,3 km à 7 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Thor Hushovd || 10 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 9 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 8 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Christophe Kern || 7 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Jurgen Van Den Broeck || 6 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  David Zabriskie || 5 Pkt.
|}

 Col de Romme, Kategorie 1 (Kilometer 140,5) (1297 m ü. NN; 8,8 km à 8,9 % – )
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Fränk Schleck || 15 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Andy Schleck || 13 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Alberto Contador || 11 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Andreas Klöden || 9 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Vincenzo Nibali || 8 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Christian Vande Velde || 7 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Bradley Wiggins || 6 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Achter || style="text-align: left;" |  Lance Armstrong || 5 Pkt.
|}

 Col de la Colombière, Kategorie 1 (Kilometer 154,5) (1618 m ü. NN; 7,5 km à 8,5 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Fränk Schleck || 30 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Andy Schleck || 26 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Alberto Contador || 22 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Andreas Klöden || 18 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Lance Armstrong || 16 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Vincenzo Nibali || 14 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Bradley Wiggins || 12 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Achter || style="text-align: left;" |  Christophe Moreau || 10 Pkt.
|}

Weblinks 
 Etappe 17: Bourg-Saint-Maurice–Le Grand-Bornand
 Etappenergebnis und -einschätzungen (l’Équipe)

Etappe 17
200917
Sportveranstaltung in Bourg-Saint-Maurice
Sportveranstaltung in Le Grand-Bornand

en:2009 Tour de France, Stage 12 to Stage 21#Stage 17